Sotogordo puede referirse a:
Sotogordo (Córdoba), aldea perteneciente al término de Puente Genil, en la provincia de Córdoba (España).
Sotogordo (Jaén), poblado de colonización perteneciente al término de Mancha Real, en la provincia de Jaén (España).